Edino Nazareth Filho (°1955), voetbalnaam Edinho
 Edon Amaral Neto (°1967), voetbalnaam Edinho
 Edinho Baiano (°1967), een Braziliaans voetballer
 Edson Cholbi Nascimento (°1970), voetbalnaam Edinho, zoon van Pelé
 Arnaldo Edi Lopes da Silva (°1982), voetbalnaam Edinho
 Edimo Ferreira Campos (°1983), voetbalnaam Edinho
 Edinho Pattinama (°1989), een Nederlands voetballer